Deer River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada: 
 Deer River (Crowe River), in Ontario
 Deer River (Dog River), in Manitoba
 Deer River (Ellef Ringnes Island), in Nunavut
 Deer River (Liard River), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Deer River (Black River), im Bundesstaat New York 
 Deer River (Michigamme Reservoir), in Iron County, Michigan
 Deer River (Ossipee Lake), in New Hampshire
 Deer River (St. Regis River), im Bundesstaat New York

Deer River steht für:
 Deer River (Minnesota), City im Itasca County in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Deer River Township, im Itasca County in Minnesota, Vereinigte Staaten